

События 
 754 (по Аполлодору и Плутарху) или 758 (по Евсевию) — В Лакедемоне при царе Феопомпе установлена должность эфоров. Первый эфор-эпоним Элат.
 Начало списка спартанских эфоров — высших должностных лиц Лакедемона.
 754 (по Евсевию) или 758 (по Павсанию) — Смерть последнего пожизненного архонта Афин Алкмеона. Установление срока 10-летних архонтов, им становится Хароп.
 754 (или около 750) — верховной жрицей Амона в Фивах стала Шепенупет I (англ.), дочь Осоркона III.
 Победа ассирийцев над Арпадом (см. Ашшур-нирари V).
 У чэньского князя Вэнь-гуна родились сыновья Бао и То от разных жён. Мать То была из княжества Цай.
 В Чжэн родился княжич Тай-шу Дуань, который стал любимцем матери.

См. также

Примечания